|-
| (37901) 1998 FW66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37902) 1998 FH67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37903) 1998 FU67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37904) 1998 FU68||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37905) 1998 FU70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37906) 1998 FR73||||28 березня 1998||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (37907) 1998 FD76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37908) 1998 FA78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37909) 1998 FT79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37910) 1998 FS84||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37911) 1998 FA85||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37912) 1998 FG90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37913) 1998 FO90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37914) 1998 FK94||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37915) 1998 FK101||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37916) 1998 FN101||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37917) 1998 FJ103||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37918) 1998 FD104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37919) 1998 FO104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37920) 1998 FC109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37921) 1998 FM109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37922) 1998 FQ109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37923) 1998 FD113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37924) 1998 FB114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37925) 1998 FL114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37926) 1998 FX114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37927) 1998 FS115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37928) 1998 FO121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37929) 1998 FY122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37930) 1998 FG123||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37931) 1998 FG125||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37932) 1998 FF129||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37933) 1998 FM140||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37934) 1998 FO141||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37935) 1998 GW||1998 GW||3 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37936) 1998 GH1||||4 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (37937) 1998 GA9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37938) 1998 GH9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37939 Гашлер (Hasler)||1998 HA||16 квітня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (37940) 1998 HA4||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37941) 1998 HS6||||22 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37942) 1998 HY8||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37943) 1998 HF18||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37944) 1998 HK19||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37945) 1998 HP19||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37946) 1998 HH20||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37947) 1998 HJ20||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37948) 1998 HN23||||25 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37949) 1998 HD29||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37950) 1998 HU33||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37951) 1998 HE42||||24 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37952) 1998 HW45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37953) 1998 HX46||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37954) 1998 HF47||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37955) 1998 HK50||||29 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37956) 1998 HO53||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37957) 1998 HJ54||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37958) 1998 HR57||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37959) 1998 HM62||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37960) 1998 HP64||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37961) 1998 HG71||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37962) 1998 HW74||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37963) 1998 HF79||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37964) 1998 HR84||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37965) 1998 HH89||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37966) 1998 HO90||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37967) 1998 HG93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37968) 1998 HB94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37969) 1998 HW97||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37970) 1998 HG100||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37971) 1998 HS102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37972) 1998 HJ105||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37973) 1998 HG106||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37974) 1998 HE115||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37975) 1998 HB118||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37976) 1998 HC118||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37977) 1998 HC123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37978) 1998 HR124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37979) 1998 HG125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37980) 1998 HH126||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37981) 1998 HD130||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37982) 1998 HB132||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37983) 1998 HB136||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37984) 1998 HA138||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37985) 1998 HF144||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37986) 1998 HQ144||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37987) 1998 HO145||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37988) 1998 HB153||||23 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37989) 1998 HZ153||||28 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37990) 1998 KN4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37991) 1998 KZ5||||24 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37992) 1998 KP6||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37993) 1998 KM8||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37994) 1998 KV12||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37995) 1998 KG24||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37996) 1998 KE27||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37997) 1998 KW30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37998) 1998 KF34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37999) 1998 KL34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38000) 1998 KK35||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37900